Гилан Шаалани (; родился 28 февраля 1994, Мануба, Тунис) — тунисский футболист, полузащитник клуба «Эсперанс (Тунис)» и сборной Туниса. Участник чемпионата мира 2018 года.

Клубная карьера 

Шаалани — воспитанник клуба «Эсперанс». 19 октября 2014 года в матче против «Метлаоуи» он дебютировал в чемпионате Туниса. 9 ноября в поединке против «Этуаль дю Сахель» Гилан забил свой первый гол за «Эсперанс». В составе клуба Шаалани дважды выиграл чемпионат и завоевал Кубок Туниса.

Международная карьера 
1 сентября 2017 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной ДР Конго Шаалани дебютировал за сборную Туниса. В этом же поединке он забил свой первый гол за национальную команду.

В 2018 году Шаалали принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матче против команды Панамы.

Голы за сборную Туниса

Достижения 

Командные

 «Эсперанс»
  Чемпионат Туниса по футболу — 2016/17, 2017/18, 2020/21, 2021/22
 Победитель Арабской лиги чемпионов — 2017
 Обладатель Кубка Туниса — 2016

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Туниса
Игроки олимпийской сборной Туниса по футболу
Игроки сборной Туниса по футболу
Игроки ФК «Эсперанс» Тунис
Игроки ФК «Ени Малатьяспор»